De Noorse voetbalbeker 1990 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1990) was de 85ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 21 oktober 1990 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Rosenborg dat Fyllingen in de eindstrijd met 5-1 versloeg en daarmee voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 Tippeligaen 1990
 1. divisjon 1990
 Noors voetbalelftal in 1990

1990
Noorwegen